Дженерали Лейдис Линц 2014 е 28–мото издание на Дженерали Лейдис Линц. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2014. Провежда се в Линц, Австрия от 6 до 12 октомври 2014 г.

Сингъл 
Анджелик Кербер е шампионката от Дженерали Лейдис Линц 2013, но тя решава да не участва през 2014 г.

Каролина Плишкова печели титлата, отстранявайки Камила Джорджи с 6 – 7(4 – 7), 6 – 3, 7 – 6(7 – 4) във финалния двубой.

Поставени тенисистки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Двойки 
Каролина Плишкова и Кристина Плишкова са шампионките от Дженерали Лейдис Линц 2013, но те губят от Аника Бек и Каролин Гарсия в първи кръг.

Ралука Олару и Анна Татишвили печелят титлата, побеждавайки във финала Бек и Гарсия с 6 – 2, 6 – 1.

Поставени двойки

Основна схема

Легенда 

 Q ( – квалификант) – тенисист, преминал квалификациите
 WC ( – уайлд кард) – специална покана от организаторите на турнира
 LL ( – щастлив губещ) – най-високоранкираният тенисист, отпаднал в последния кръг на квалификациите, влиза в основната схема на мястото на друг играч, отказал се от участие в турнира поради някаква причина
 Alt ( – заместник) – играч, който получава място в турнира след отказването на друг тенисист
 SE ( – специален допуск) – тенисист, който не може да участва в квалификациите, тъй като все още играе в друг турнир, получава място в основната схема чрез special exempt
 PR ( – защитаващ ранкинг) – използва се за допускане на тенисисти, които дълго време са отсъствали от тура поради контузии и в резултат са се смъкнали в ранглистата
 w/o ( – служебна победа) – при отказване на играч още преди началото на мач, опонентът му печели служебно
 r ( – отказал се) – при оттегляне на тенисист по време на мач, най-често поради здравословни причини
 d ( – неизпълнение) – отстраняване на играч за неспортсменско поведение

Схема

Външни препратки 
 Официален сайт
 Схема на сингъл
 Схема на квалификациите
 Схема на двойки

WTA Тур 2014
Дженерали Лейдис Линц